Lemoyne ist der Name folgender Personen:

 André Lemoyne (1822–1907), französischer Dichter
 François Lemoyne (François Le Moyne; 1688–1737), französischer Maler des Rokoko

 Jean-Louis Lemoyne (1665–1755), französischer Bildhauer

Lemoyne ist der Name folgender Orte:

 Lemoyne (Alabama), einer Stadt im Mobile County des US-Bundesstaates Alabama
 Lemoyne (Pennsylvania), einer Stadt im Cumberland County des US-Bundesstaates Pennsylvania
 LeMoyne (Québec), einer Stadt in der kanadischen Provinz Québec

Siehe auch
 Lemoine, Le Moyne, Le Moine